Toponímia:
 Zúric  o Zürich , ciutat de Suïssa i capital del cantó de Zúric 
 Cantó de Zúric, cantó de Suïssa
 Llac de Zuric, llac de Suïssa que s'estén des del sud-est de la ciutat de Zúric fins al Cantó de Sankt Gallen a la part més oriental del llac 
 Lake Zurich, vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Zurich (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Organitzacions:
 Fussballclub Zürich, club de futbol suís de la ciutat de Zúric 
 Grasshopper Club Zürich, club esportiu suís destacat en futbol de la ciutat de Zúric 
 Universitat de Zúric, universitat a la ciutat de Zúric 
 ETH Zürich o Escola Federal Politècnica de Zúric, universitat pública de Zúric (Suïssa) capdavantera en els camps de la ciència i la tecnologia
 Miscel·lània: Zurich Chess Challenge o torneig d'escacs de Zúric, torneig d'escacs internacionals